Друцкий замок () — замок, существовавший в XIV - XVII столетиях на правом берегу реки Друть, на месте современного агрогородка Друцк Толочинского района Витебской области Белоруссии.

Описание замка 
Был обнесён высоким валом и глубоким рвом. Сведения о замке есть в документах за 1544, 1545 и 1549 годы, в «Хронике Европейской Сарматии» (1578, 1581) Гваньини. Друцкий замок постоянно обозначался на картах Европы за 1562, 1589, 1595 и 1613 годы. Исчез, вероятно, в середине XVII в. В документах периода войны России с Речью Посполитой 1654— 67 гг. о Друцком замке не упоминается.

Примечания

Литература 
 
 

Замки Белоруссии
Замки Великого княжества Литовского